Петропа́вловск:

Топоним

Казахстан 
 Петропавловск — город в Казахстане, административный центр Северо-Казахстанской области.
 Петропавловск — международный аэропорт города Петропавловска в Казахстане.
 Петропавловск — железнодорожная станция ЮУЖД ОАО «РЖД» в городе Петропавловск в Казахстане.

Россия 
 Петропавловск — село в Большесосновском районе Пермского края.
 Петропавловск — село в Октябрьском районе Пермского края.
 Петропавловск — деревня в Шумерлинском районе Чувашии.
 Петропавловск — село в Усть-Майском районе Якутии.

Наименование 
 «Петропавловск» (1865—1892) — батарейный броненосец, перестроенный из парусно-винтового корвета, Балтийского флота.
 «Петропавловск» (1894—1904) — эскадренный броненосец Эскадры Тихого океана Российского Императорского флота.
 «Петропавловск» (1909—1953) — линкор русского, затем советского Балтийского флота; с 1921 по 1943 назывался «Марат».
 «Петропавловск» (1939—1958) — изначально немецкий крейсер «Лютцов» (Lutzow) типа «Адмирал Хиппер»; недостроенным продан в СССР; участвовал в обороне Ленинграда; в 1943 году переименован в «Таллин», после войны переоборудован в плавбазу, в 1958 году исключён из состава флота.
 «Петропавловск» (1938—1960) — изначально крейсер «Каганович», в 1957 году был переименован в связи с разоблачением антипартийной группы, в число которой входил Лазарь Каганович.
 «Петропавловск» (1973—1994) — большой противолодочный корабль проекта 1134Б, исключён из состава флота в 1994 году, в 1997 году сдан на слом в Индию.

Иное 
 «Петропавловск» — третья по величине в России золотодобывающая компания.

См. также 
 Петропавловск-Камчатский (значения)
 Петропавлов